

Anno 
 661 o 661 a.C.

Codici 
 661 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Rothney Astrophysical Observatory, di Priddis, presso Calgary, nello stato canadese di Alberta

Matematica 
 661 – numero